Рамсі — селище в Естонії.

Рамсі — місто, штат Міннесота
 Рамсі — місто, штат Нью-Джерсі
 Рамсі — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Рамзі (прізвище)
 Рамзі (ім'я)